Paolo Mazza (1901–1981) – włoski trener piłkarski
 Paolo Mazza (ur. 1961) – sanmaryński piłkarz